Odin kan henvise til flere artikler:
 Odin – en nordisk gud
 Odin Bryggeriet – et nu nedlagt dansk bryggeri
 Odin (drengenavn) – et drengenavn
 Skibe
 Odin (panserskib) – et dansk panserskib
 Odin (skib) – flere skibe med navnet Odin